Pogrom lwowski, 1918
 Pogromy lwowskie, 1941